Rangpur Division (bengali: রংপুর বিভাগ) är en provins i Bangladesh. Den ligger i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Dhaka. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Rangpur Division delas in i:
 Panchagarh
 Thakurgaon
 Dinajpur
 Nilphamari Zila
 Lalmonirhat
 Kurigram
 Rangpur
 Gaibandha
 Saidpur
 Saghata
 Raomari Upazila
 Tetulia Upazila

Följande samhällen finns i Rangpur Division:

 Rangpur
 Dinajpur
 Thākurgaon
 Lalmanirhat
 Chilmāri
 Nageswari
 Panchagarh
 Parbatipur
 Pīrgaaj
 Badarganj
 Kāyempur

I övrigt finns följande i Rangpur Division:

 Våtmarker:
 ...l Bil (en våtmark)
 Ahsular Bil (en våtmark)
 Alsir Bil (ett träsk)
 Āmur Bīl (en våtmark)
 Angrar Bil (ett träsk)
 Ankira Bīl (en våtmark)
 Arāliār Bil (ett träsk)
 Asharidula Bil (en våtmark)
 Atrar Bil (ett träsk)
 Aula Boula Bīl (ett träsk)
 Ayadanga Bil (en våtmark)
 Azrar Bil (ett träsk)
 Bāfliār Bil (en våtmark)
 Bagoir Bil (ett träsk)
 Bagulagari Bil (en våtmark)
 Bakar Bil (en våtmark)
 Bakura Bīl (en våtmark)
 Bālāpāra Bīl (en våtmark)
 Baluar Bil (en våtmark)
 Bāman Bīl (en våtmark)
 Bāmāndānga Bīl (ett träsk)
 Bamandar Bil (ett träsk)
 Bansdaha Bil (en våtmark)
 Bara Bīl (en våtmark)
 Bara Bīl (en våtmark)
 Bara Bīl (ett träsk)
 Bara Kathalir Bil (ett träsk)
 Bara Ruhea Bīl (ett träsk)
 Bara Unta Bil (en våtmark)
 Barabāri Bīl (en våtmark)
 Barabila Bil (ett träsk)
 Baradaha Bil (en våtmark)
 Baro Dhani Bil (en våtmark)
 Basain Bil (ett träsk)
 Basantara Bil (ett träsk)
 Baulia Bīl (ett träsk)
 Baushmari Bil (en våtmark)
 Bekir Bil (ett träsk)
 Beradanga Bil (en våtmark)
 Bhairabi Bil (en våtmark)
 Bhaitkar Bil (ett träsk)
 Bhajahkuri Bil (en våtmark)
 Bhangamor Bil (ett träsk)
 Bhangani Bīl (ett träsk)
 Bheki Bil (ett träsk)
 Bhelamari Bil (ett träsk)
 Bher Bherir Bil (en våtmark)
 Bherbheri Bil (en våtmark)
 Bherbheri Bil (en våtmark)
 Bherbheri Bil (en våtmark)
 Bherbherir Bīl (ett träsk)
 Bherbherir Bīl (ett träsk)
 Bil Jāmira (en våtmark)
 Binyakuri Bil (en våtmark)
 Bir Biria Bīl (ett träsk)
 Birdal Bil (en våtmark)
 Boālmāri Bīl (en våtmark)
 Boghghari Bīl (en våtmark)
 Bogular Bil (en våtmark)
 Bulta Bil (en våtmark)
 Bura Mothahab Bil (en våtmark)
 Buro Bīl (en våtmark)
 Chaitrakol Bil (en våtmark)
 Chakalia Bīl (ett träsk)
 Chakandar Bil (ett träsk)
 Chākārpāsa Bil (en våtmark)
 Chakchaka Bīl (ett träsk)
 Chalunia Bīl (ett träsk)
 Chālunia Bīl (ett träsk)
 Chandra Ghover Bil (en våtmark)
 Chaora Bīl (en våtmark)
 Chāpra Bīl (ett träsk)
 Chaprar Bil (en våtmark)
 Chaprar Bil (en våtmark)
 Chatia Bil (en våtmark)
 Chatra Bil (en våtmark)
 Chatrar Bil (en våtmark)
 Chaudda Bhuban Bil (en våtmark)
 Chaulia Bīl (en våtmark)
 Chechrir Bil (ett träsk)
 Chengar Bīl (en våtmark)
 Chengar Bīl (en våtmark)
 Cherangar Bil (ett träsk)
 Chhagalbhati Bil (ett träsk)
 Chhāpra Bīl (ett träsk)
 Chhota Bīl (en våtmark)
 Chhota Dhani Bil (en våtmark)
 Chhota Unta Bil (en våtmark)
 Chira Bil (ett träsk)
 Chitra Bīl (en våtmark)
 Choa Bīl (en våtmark)
 Chongar Bil (ett träsk)
 Chota Chak Chaka Bil (en våtmark)
 Chunlaler Bil (ett träsk)
 Dagarbari Bīl (en våtmark)
 Dahaban Chhara Bil (en våtmark)
 Dalbāri Bil (en våtmark)
 Dalbāri Bil (en våtmark)
 Daldalia Bīl (en våtmark)
 Damuar Bil (ett träsk)
 Dāngi Bīl (en våtmark)
 Dardāria Bīl (en våtmark)
 Dariba Bil (en våtmark)
 Daribhija Bīl (en våtmark)
 Dārpāl Bil (en våtmark)
 Darsanar Bīl (ett träsk)
 Dasherhārer Chhara (en våtmark)
 Debi Duba Bīl (en våtmark)
 Dekir Bīl (ett träsk)
 Deodoba Bil (en våtmark)
 Dhama Bil (en våtmark)
 Dhamar Bil (en våtmark)
 Dhantala Bil (ett träsk)
 Dharai Bil (ett träsk)
 Dharka Bil (en våtmark)
 Dhuliār Bīl (en våtmark)
 Diadanga Bil (en våtmark)
 Digdhari Bil (en våtmark)
 Dighi Para Bil (en våtmark)
 Dodhra Bīl (en våtmark)
 Dohāsha Bīl (en våtmark)
 Dondara Bil (en våtmark)
 Dora Bīl (en våtmark)
 Dubasar Bīl (ett träsk)
 Dubla Asrir Bil (ett träsk)
 Duglachiri Bil (ett träsk)
 Dulbari Bīl (en våtmark)
 Durgadaha Bil (ett träsk)
 Gabrol Bil (en våtmark)
 Gailar Bil (en våtmark)
 Ganakanal Bil (en våtmark)
 Gharghāria (en våtmark)
 Ghogska Bil (en våtmark)
 Gilajhukir Bil (en våtmark)
 Gognār Bil (ett träsk)
 Goj Goal Bil (ett träsk)
 Goksa Bil (ett träsk)
 Gondor Bīl (ett träsk)
 Gopālpur Bil (en våtmark)
 Gushālka Bil (en våtmark)
 Guthulia Bīl (en våtmark)
 Hagataga Bil (en våtmark)
 Hajibchhara Bil (ett träsk)
 Hānsh Bīl (en våtmark)
 Hardānga Bīl (ett träsk)
 Haribhanga Bil (en våtmark)
 Harinar Bil (ett träsk)
 Haskhula Bil (en våtmark)
 Hataler Bil (en våtmark)
 Hitkhopa Bil (en våtmark)
 Horinar Bil (ett träsk)
 Ichhanai Bil (ett träsk)
 Itakola Bil (ett träsk)
 Itākuri Bil (en våtmark)
 Iubrirchhara Bil (ett träsk)
 Jabrir Bil (en våtmark)
 Jalangari Bil (ett träsk)
 Jaleswar Mandab Bīl (en våtmark)
 Jangaon Bīl (en våtmark)
 Jhalsi Bil (ett träsk)
 Jhiona Bīl (ett träsk)
 Jhukia Bīl (en våtmark)
 Kāfrikhāli Bīl (ett träsk)
 Kalmāri Bil (en våtmark)
 Kālsohar Bīl (ett träsk)
 Kānchan Bil (en våtmark)
 Kānchan Bīl (en våtmark)
 Kānchara Bil (en våtmark)
 Kānchara Bīl (en våtmark)
 Kanchna Bīl (en våtmark)
 Karal Bīl (en våtmark)
 Karna Bīl (en våtmark)
 Katlan Bil (en våtmark)
 Katuar Bīl (en våtmark)
 Kayer Bil (ett träsk)
 Khailshāmāri Bīl (en våtmark)
 Khales Bil (en våtmark)
 Khalisa Kuri Bil (en våtmark)
 Khalisagari Bil (ett träsk)
 Khalsi bil (ett träsk)
 Kharkharia Bil (en våtmark)
 Khatkhatia Bil (en våtmark)
 Khorākhai Bīl (en våtmark)
 Khura Bil (en våtmark)
 Kishuna Bil (en våtmark)
 Kochna Bīl (en våtmark)
 Kodālīā Bīl (en våtmark)
 Kotaldānga Bil (en våtmark)
 Kukrul Bil (en våtmark)
 Kulti Bīl (ett träsk)
 Kumar Bil (en våtmark)
 Kumargari Bil (ett träsk)
 Kumaria Bīl (ett träsk)
 Kusumdaha Bil (ett träsk)
 Kutkutia Bil (ett träsk)
 Laj Bīl (en våtmark)
 Lāl Bīl (en våtmark)
 Lāl Bīl (en våtmark)
 Lūlīr Bīl (en våtmark)
 Machalia Bil (en våtmark)
 Māldalkhāl Bil (en våtmark)
 Maliandaha Bil (ett träsk)
 Mālo Bil (en våtmark)
 Manadubi Bīl (ett träsk)
 Mandira Bil (en våtmark)
 Manishpala Bil (en våtmark)
 Masla Bil (ett träsk)
 Mātiakurer Bīl (en våtmark)
 Mattaria Bil (en våtmark)
 Maulāni Bil (en våtmark)
 Maynadubi Bīl (ett träsk)
 Mestar Bil (ett träsk)
 Molamir Bil (ett träsk)
 Molla Bīl (ett träsk)
 Mollar Bil (en våtmark)
 Monir Pār Bil (en våtmark)
 Mrithinga Bil (en våtmark)
 Muda Bīl (en våtmark)
 Nāgdaha Bil (en våtmark)
 Naksha Bīl (en våtmark)
 Nal Bīl (en våtmark)
 Nalbari Bīl (en våtmark)
 Nallir Bil (ett träsk)
 Nandiar Bil (en våtmark)
 Naodanga Bil (en våtmark)
 Nayachara Bil (en våtmark)
 Nayara Bil (en våtmark)
 Nelapl Bil (en våtmark)
 Neoashi Bīl (ett träsk)
 Neyanpur Bīl (en våtmark)
 Nil Daria Bil (ett träsk)
 Padul Bil (en våtmark)
 Paikdanga Bil (en våtmark)
 Pailchhara Bil (ett träsk)
 Pāira Bīl (en våtmark)
 Pakuria Bil (ett träsk)
 Pānch Ratar Bīl (en våtmark)
 Pansia Bīl (ett träsk)
 Parka Para Bil (ett träsk)
 Phaliar Bil (ett träsk)
 Phaliār Bīl (ett träsk)
 Punnadaha Bil (en våtmark)
 Putimari Bil (ett träsk)
 Putimari Bil (en våtmark)
 Pyradanga Bil (en våtmark)
 Rahea Bil (en våtmark)
 Ruhea Bīl (ett träsk)
 Ruhia Bil (ett träsk)
 Saitkar Bil (ett träsk)
 Saldub Bīl (en våtmark)
 Saliniar Bil (en våtmark)
 Salla Bīl (ett träsk)
 Sallar Bīl (ett träsk)
 Salmara Bil (en våtmark)
 Salmāra Bil (en våtmark)
 Saner Bīl (ett träsk)
 Sarala Bil (ett träsk)
 Sarala Bil (en våtmark)
 Sarbhengti Bil (ett träsk)
 Satashir Bīl (ett träsk)
 Satgabra Bil (en våtmark)
 Shakut Bīl (ett träsk)
 Sherudāngā Bīl (ett träsk)
 Shingimari Bil (ett träsk)
 Sindra Bīl (ett träsk)
 Singar Bil (en våtmark)
 Singarkhari Bīl (en våtmark)
 Singimari Bīl (en våtmark)
 Singir Bīl (en våtmark)
 Singmari Bil (en våtmark)
 Snapmara Bīl (ett träsk)
 Soignar Bil (ett träsk)
 Sonarer Bil (en våtmark)
 Sungsanger Bil (ett träsk)
 Takanir Bil (en våtmark)
 Tanlai Bil (en våtmark)
 Teliani Bil (en våtmark)
 Tilāni Bīl (ett träsk)
 Toknar Bil (en våtmark)
 Topar Kuthi Bil (en våtmark)
 Trua Bīl (en våtmark)
 Uear Bīl (en våtmark)
 Vikutia Bīl (ett träsk)

 Vattendrag:
 Akhira Nadi (ett vattendrag)
 Akhiradara Khāl (ett vattendrag)
 Alāikumāri Nadi (ett vattendrag)
 Alkasni Nadi (ett vattendrag)
 Ātrāi Nadi (ett vattendrag)
 Ātrāi River (ett vattendrag)
 Bagdokra Nāla (ett vattendrag)
 Barakmāri Khāl (ett vattendrag)
 Bhela Nadi (ett vattendrag)
 Bhelamati Nadi (ett vattendrag)
 Bhesha Nadi (ett vattendrag)
 Bhuli Nadi (ett vattendrag)
 Bhūli Nadi (ett vattendrag)
 Bhuli Nadi (ett vattendrag)
 Bogurakharl Khāl (ett vattendrag)
 Buksāla Nadi (ett vattendrag)
 Bura Nadi (ett vattendrag)
 Burabāt Nadi (ett vattendrag)
 Burāil Nadi (ett vattendrag)
 Buri Khola Nadi (ett vattendrag)
 Buri Tīsta (ett vattendrag)
 Buri Tista Nadi (ett vattendrag)
 Buri Tista River (ett vattendrag)
 Burikhora River (ett vattendrag)
 Butinoda Nadi (ett vattendrag)
 Charalbon Nadi (ett vattendrag)
 Charālkāta Nadi (ett vattendrag)
 Chhora Sinua Nadi (ett vattendrag)
 Chhota Dhepa Nadi (ett vattendrag)
 Chiri Nadi (ett vattendrag)
 Chungabhanga Nadi (ett vattendrag)
 Deonai Nadi (ett vattendrag)
 Depa Nadi (ett vattendrag)
 Dhabalsati Nadi (ett vattendrag)
 Dhaijan Nadi (ett vattendrag)
 Dhāp River (ett vattendrag)
 Dhepa Nadi (ett vattendrag)
 Dhepa Nadi (ett vattendrag)
 Dhodhar Nadi (ett vattendrag)
 Dhum Nadi (ett vattendrag)
 Duajian Nadi (ett vattendrag)
 Dud Kumar Nadi (ett vattendrag)
 Duddura Nadi (ett vattendrag)
 Garbheswari Nadi (ett vattendrag)
 Gobra Nadi (ett vattendrag)
 Ichhamati Nadi (ett vattendrag)
 Jamuna Khāl (ett vattendrag)
 Jamuna Nadi (ett vattendrag)
 Julāi Nadi (ett vattendrag)
 Kahālai Nadi (ett vattendrag)
 Kākra Nadi (ett vattendrag)
 Kanchan Nadi (ett vattendrag)
 Karatoa Nadi (ett vattendrag)
 Khar Khari River (ett vattendrag)
 Kharuabhani River (ett vattendrag)
 Khora Nadi (ett vattendrag)
 Khotākhāri Khāl (ett vattendrag)
 Kumlal River (ett vattendrag)
 Kurum Nadi (ett vattendrag)
 Mahila Nadi (ett vattendrag)
 Mandhāman Nadi (ett vattendrag)
 Mara Ichhamat Nadi (ett vattendrag)
 Mora Rasiya Nadi (ett vattendrag)
 Narto Nadi (ett vattendrag)
 Nautāra Nadi (ett vattendrag)
 Nona Nadi (ett vattendrag)
 Parki Nadi (ett vattendrag)
 Pāthar Kāta Nadi (ett vattendrag)
 Pathrāj Nadi (ett vattendrag)
 Phulkumār (ett vattendrag)
 Punarbhaba Nadi (ett vattendrag)
 Rakhasini Nadi (ett vattendrag)
 Ranchāndi Khāl (ett vattendrag)
 Sanarbandan Nadi (ett vattendrag)
 Sāt Nāla (ett vattendrag)
 Sātnai Nadi (ett vattendrag)
 Shoa Nadi (ett vattendrag)
 Shol Nadi (ett vattendrag)
 Singhara Nadi (ett vattendrag)
 Sinua Nadi (ett vattendrag)
 Srikuru Nadi (ett vattendrag)
 Tilai Nadi (ett vattendrag)
 Tirnai Khāl (ett vattendrag)
 Tirnāi Nadi (ett vattendrag)
 Tista Nadi (ett vattendrag)
 Tulai Nadi (ett vattendrag)
 Tupamari Nadi (ett vattendrag)

 Insjöar:
 Karam Khān Dīghi (en sjö)

Källor

Externa länkar

Indelningar i Bangladesh
Kontrollbehov inkommande wikilänkar